«Химия тела» () — фильм режиссёра Кристина Питерсона.

Сюжет 
Главного героя фильма зовут Том и он является главой исследовательской лаборатории и изучает человеческий мозг. У Тома есть жена Марли и дочь. Новая сотрудница лаборатории Клер Арчер сооблазняет его.

В ролях 
 Марк Сингер — Том Реддинг
 Лиза Пешиа — Доктор Клэр Арчер
 Мэри Кросби — Марли Реддинг
 Дэвид Кэйгэн — Фредди
 Дорин Олдермен — Ким
 Джозеф Кампанелла — Доктор Притчард
 Ронда Олдрич — Синди
 Элизабет Харнетт — Энджи
 Джон Дэвид Конти

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Кристин Питерсон
 Сценарист: Джексон Барр
 Продюсер: Алида Кэмп
 Исполнительные продюсеры: Родмэн Флендер и Кевин Рейди

Слоган 
 «The chemistry may be right… but the consequences can be murder.»

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США